}
}}
Майкл Аллен Бейкер (; род. 1953) — американский астронавт НАСА в звании капитан. Участник 4-х полётов на Спейс шаттл — STS-43, STS-52, STS-68 и STS-81. Капитан флота 1-го класса Соединенных Штатов в отставке, астронавт НАСА и диспетчер программ Международной космической станции для различных экипажей в Космическом центре имени Джонсона. Он ответственен за координацию операций по программам, интеграцию и обучение лётного экипажа, а также поддержку отношений с зарубежными партнерами. В 4-х полётах провел в космосе 40 суток 5 часов 3 минуты и 16 секунд.

Детство 
Родился 27 октября 1953 года в городе Мемфис, штат Теннесси, но своим родным считает город Лемор в Калифорнии. Активный участник движения «Бойскауты Америки».

Образование 
 1971 год — окончил среднюю школу в городе Лемор.
 1975 год — окончил Техасский университет, получил степень бакалавра наук по аэрокосмической технике.

Членство в организациях 
 Общество летчиков-испытателей.
 Ассоциация военных летчиков.
 Исследователи ВМФ США.
 Ассоциация космических исследователей.
 Национальная ассоциация аэронавтов.
 Сиерра Клуб (экологическая организация).
 Ветераны Зарубежных войн.
 Член консультативного комитета в Университете Техаса, факультета «космическая техничка».

Военная служба 
 1975 год — во время учёбы в Университете прошёл программу подготовки офицеров запаса Военно-морских сил и по окончании Университета начал службу в Военном флоте.
 1977 год — прошёл летную подготовку на авиабазе ВМС США Чейз Филд (NAS Chase Field) в Бивилле (штат Техас) и стал морским летчиком.
 1978 год — получил назначение в 56-ю штурмовую эскадрилью (Attack Squadron 56), базирующуюся на авианосце Мидуэй (приписан к порту Йокосука, Япония), где пилотировал штурмовики класса A7-E Corsair II.
 1980 год — переведён в 30-е Авианосное крыло (Carrier Air Wing 30) на должность офицера связи полка, обеспечивающего посадку самолетов.
 1981 год — прошёл подготовку в Школе лётчиков-испытателей ВМС США (U.S. Naval Test Pilot School) на авиабазе Петьюксент-Ривер, штат Мэрилэнд. Получил назначение в Отделение Оценки пригодности авианосцев (Carrier Suitability Branch) Директората испытаний штурмовых самолетов (Strike Aircraft Test Directorate). Проводил испытания по готовности авианосцев к полётам с их палубы, по катапультируемому взлёту с палубы и принудительной остановке при посадке, а также испытывал систему автоматической посадки на различных авианосцах ВМС США на штурмовиках A-7.
 1983 год — был переведён в Школу лётчиков-испытателей ВМФ США в качестве инструктора. Затем по программе обмена флотскими инструкторами был откомандирован в Имперскую Школу летчиков-испытателей (Empire Test Pilots' School) в Боском-Дауне, графство Уилтшир, Великобритания. Там он обучал слушателей технике лётных испытаний.

Классность 
Имеет более 5400 часов налета на 50 типах самолетов, включая самолеты с изменяемой геометрией крыла и многомоторные транспортные самолеты. Выполнил более 300 посадок на палубу авианосцев.

Космическая подготовка 
В июне 1985 года был зачислен в отряд астронавтов в качестве пилота 11-м набором НАСА. В августе 1985 года приступил к обучению по курсу Общей космической подготовки (ОКП). Закончил — в июле 1986 года и получил квалификацию «пилота шаттла» и назначение в Отдел астронавтов НАСА.

С января 1986 года по декабрь 1987 года был членом группы, занимающейся доработкой и модификацией системы посадки шаттла, включая управление носовым колесом, тормозами, покрышками и тормозным парашютом для обеспечения большей безопасности при посадке и рулежке. Был оператором по связи с экипажем (CAPCOM) в Центре управления во время нескольких полётов шаттла. Работал в Лаборатории электронного оборудования шаттла (Shuttle Avionics Integration Laboratory — SAIL), занимаясь проверкой программного обеспечения и компьютеров. Был руководителем группы вспомогательного персонала (Astronaut Support Personnel) в космическом центре Кеннеди (Kennedy Space Center).

С декабря 1992 по январь 1994 года работал представителем Директората операций летных экипажей (Flight Crew Operations Directorate) в Отделе программы шаттлов (Space Shuttle Program Office). С марта по октябрь 1995 года являлся координатором НАСА (Director of Operations for NASA) в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина. С октября 1997 года по август 2001 года работал Директором НАСА по программе пилотируемых полётов в России. Занимался вопросами взаимодействия между НАСА и российскими космическими корпорациями и центрами.

Полёты в космос 
 STS-43 (шаттл Атлантис) — в качестве пилота со 2 по 11 августа 1991 года. Продолжительность полёта — 8 суток 21 час 22 минуты 25 секунд.
 STS-52 (шаттл Колумбия) — в качестве пилота с 22 октября по 1 ноября 1992 года. Продолжительность полёта — 9 суток 20 час 57 минуты 13 секунд.
 STS-68 (шаттл Индевор) — в качестве командира корабля с 30 сентября по 13 октября 1994 года. Продолжительность полёта — 11 суток 5 час 47 минуты 10 секунд.
 STS-81 (шаттл Атлантис) — в качестве командира корабля с 12 по 22 января 1997 года. Продолжительность полёта — 10 суток 4 час 56 минуты 28 секунд.

Награды 
 Медаль «За отличную службу» (США).
 Орден «Легион почёта».
 Крест лётных заслуг (США).
 Две Медали «За похвальную службу» (США).
 Медаль за службу национальной обороне (США).
 Три медали — «За участие в экспедиционных силах».
 Премия «За участие в сражении».
 Медаль «За выдающуюся службу» (НАСА).
 Медаль «За выдающееся лидерство».
 Медаль «За исключительные заслуги».
 4 Медали «За космический полёт».
 2 Медали «За участие в морской операции».
 Премия «За дальний поход».
 1993 год — назван «Выдающимся выпускником Техасского Университета».

Семья 
 Жена (бывшая) Кэрен Рут Лав. Сын — Лэсли Энн 05.11.1979. Дочь — Джейн Эшли 05.06.1982.
 Жена — Дейдра Мудариэн.
 Увлечения — теннис, плавание, туризм и отдых на природе, парусный спорт.

См. также 
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).

Литература

Примечания

Ссылки 

Астронавты США
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Инженерной школы Техасского университета в Остине
Морские офицеры США